El Seven de Viña del Mar es un tradicional torneo de rugby, que se disputa en el verano en The Mackay School, en la localidad de Reñaca en Chile.

Desde el año 1986, Old Mackayans organiza en la segunda semana del mes de enero, el torneo de Seven a Side Internacional más importante del país. A este certamen han llegado los clubes más importantes de Chile y de Argentina así como selecciones nacionales.

Lista de Campeones (1986-2011)

Resultados (2012-actualidad)

Véase también 

 Seven de Punta del Este
 Seven de Mar del Plata
 Seven de la República
 Old Mackayans

Referencias